Toutes les abréviations qui suivent proviennent de l'anglais. En anglais, les mots commençant par « ex » sont souvent abrégés par « X », comme eXtra (dans XL, XXL…)

Informatique 
 Microsoft Windows XP,
 Extreme programming,
 Processeurs AMD Athlon XP,

Transport 
 XP, série d'avions expérimentaux chinois (1945),
 Il existe aussi un deux-roues léger de la marque française Peugeot nommé XP,

Autre 
 eXperience Point, point d'expérience dans divers jeux de rôle ou sur certains sites comme Da Linux French Page,
 Xeroderma pigmentosum : maladie de la peau, aussi appelée « maladie des enfants de la lune »,
 Superposées, les lettres grecques chi et rho, ressemblant à un X et un P latins, sont les initiales du Christ et forment le chrisme,
 En argot scolaire, « XP » désignait les anciennes classes de Math Spé à spécialisation en Physique,
 XPLORER, une entreprise française produisant des détecteurs de métaux, abrégé en « XP Metal Detector ».
 XP, une classe de complexité en complexité paramétrée